

Кільдюшевське сільське поселення — сільське поселення, Тетюський район, Татарстан
 Кільдюшевське сільське поселення — сільське поселення, Яльчицький район, Чувашія